В 2007 году Roland Garros среди девушек выиграла Ализе Корне, переиграв в финале Мариану Дуке-Мариньо.

Сеянные 

 Анастасия Павлюченкова (Полуфинал)
 '''Ализе Корне (Титул)
 Анастасия Пивоварова (Второй раунд)
 Сорана Кырстя (Третий раунд)
 Евгения Родина (Четвертьфинал)
 Ксения Милевская (Полуфинал)
 Джулия Коэн (Первый раунд)
 Никола Хофманова (Четвертьфинал)
 Мэдисон Бренгл (Третий раунд)
 Ксения Первак (Первый раунд)
 Чжан Кайчжэнь (Второй раунд)
 Ксения Лыкина (Второй раунд)
 Тамарин Хендлер (Первый раунд)
 Бояна Йовановски (Первый раунд)
 Юлия Глушко (Второй раунд)
 Река Жилинска ''(Третий раунд)
</ol>

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Франция